Buongiorno tristezza –  brano musicale del 1955
 Buongiorno tristezza – film del 1958
 Bonjour tristesse – romanzo di Françoise Sagan del 1954
 Cantami "Buongiorno tristezza" – film del 1955